Mjölkprotein, de proteiner (främst kasein) som återfinns i mjölk såsom komjölk, getmjölk mm. Mjölkprotein har en tendens att kunna orsaka allergi; se artikeln mjölkallergi. Tål man inte mjölkprotein hjälper det inte att äta endast laktosfria mejeriprodukter.

Förekomst

Referenser 

Proteiner
Mejeriprodukter